Атталь — французская фамилия (), происходит от арабского attâl — портер.

Известные носители 
 Алайн Атталь (род. 1959) — французский кинематографист.
 Анри Атталь (1936—2003) — французский актёр, мастер эпизода.
 Габриэль Атталь (род. 1989) — французский политик.
 Джером Атталь (род. 1970) — французский писатель и автор-исполнитель
 Иван Атталь (род. 1965) — французский актёр и режиссёр израильского происхождения.
 Нина Атталь (род. 1992) — французская певица.
 Роберт Атталь (1926—2015) — историк иудаизма
 Фаед Атталь (род. 1985) — палестинский футболист.